Cette liste des pays du monde montre un classement non exhaustif du produit intérieur brut nominal, c'est-à-dire à prix courant des pays et de certains territoires autonomes. Cette liste a été établie par la CIA dans The World Factbook. Les valeurs de PIB en dollars sont calculées selon les taux de change officiels. Les données sont valables pour l'année 2012. Certaines données sont plus anciennes faute de renseignement.

PIB mondial 
Le PIB mondial est estimé à  milliards en 2012 en hausse de 3 % par rapport à 2011.

Classement 2012

Notes et références

Références

Lien externe 
  Liste sur le site de la CIA

Produit intérieur brut
Liste en rapport avec l'économie
2012 en économie
2011